Jako svátek zamilovaných nebo svátek lásky se označuje:

 První máj (svátek zamilovaných) – 1. května, český svátek zamilovaných
 Den svatého Valentýna – 14. února, anglosaský svátek zamilovaných
 Kupadelné svátky – letní slunovrat, slovanský svátek plodnosti a lásky
 Bílý den – 14. března, japonský svátek zamilovaných
 Tu be-av – 15. av, židovský svátek zamilovaných
 Svátek zamilovaných (Gruzie) – 15. dubna, gruzínský svátek zamilovaných